Enantiosis (stijlfiguur)
 Enantiosis (geslacht) van eenoogkreeftjes